Ста́рый Аши́т () — село в Арском районе Республики Татарстан, в составе Ташкичинского сельского поселения.

Этимология названия 
Топоним произошёл от татарского слова «иске» (старый) и гидронима «Ашыт». В дореволюционных источниках упоминается также под названием Пустошь Шатуловка.

География 
Село находится на реке Ашит, в 33 км к северо-западу от районного центра, города Арска.

История 
В окрестностях села выявлен археологический памятник – Староашитское селище (первая половина I тысячелетия нашей эры).

Село известно с 1615–1616 годов. 

В XVIII – первой половине XIX веков жители относились к категории государственных крестьян. Основные занятия жителей в этот период – земледелие и скотоводство, были распространены кузнечный, плотничный и мукомольный промыслы, изготовление изделий из лыка и коры, торговля.

По сведениям 1895 года, действовало медресе. В начале XX века в селе функционировали 2 мечети, мектеб, 3 ветряные и водяная мельницы, фельдшерский пункт, красильная и медно-жестяная мануфактуры, 2 лавки; базар по четвергам. В этот период земельный надел сельской общины составлял 1995,2 десятины.

В 1928 году открыта начальная школа.

До 1920 года село входило в Больше-Менгерскую волость Казанского уезда Казанской губернии. С 1920 года в составе Арского кантона ТАССР. С 10 августа 1930 года в Тукаевском, с 10 февраля 1935 года в Кзыл-Юлском (с 18 июля 1956 года — Тукаевский), с 1 февраля 1963 года в Арском районах

На сельском кладбище сохранились 108 эпиграфических памятников: среди них надмогильные камни муллы Габдулгали сына муллы Габдулбасыйра и его сына Габделбадига – родственников Ш. Марджани.

Население 

Национальный состав села: татары.

Экономика 
Жители занимаются полеводством, молочным скотоводством.

Объекты образования и культуры 
В селе действуют неполная средняя школа, детский сад (с 1978 года), дом культуры, библиотека.

Религиозные объекты 
Мечеть.

Литература 
Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М. Х. Хасанов, отв. ред. Г. С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2010. – Т. 5: Р–С–Т. – 736 с.

Примечания 

Населённые пункты Арского района